Phylodamas tulearensis är en ringmaskart som beskrevs av Hartman 1971. Phylodamas tulearensis ingår i släktet Phylodamas och familjen Orbiniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
tulearensis